Volvo 900-serie, geproduceerd van 1997 tot 1998. Deze versie was een gefacelifte Volvo 960 met achterwielaandrijving.
 Volvo 90-serie, geproduceerd sinds 2016. Deze versie is nieuw ontwikkeld en heeft standaard voorwielaandrijving.